Johannes-Schule oder Johannesschule steht für:

 Johannes-Schule, Grundschule in der Stadt Frechen, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Königsdorf (Frechen) #Johannesschule
 Johannes-Schule Berlin, Waldorfschule in Berlin-Schöneberg
 Johannesschule Meppen, Oberschule in der Stadt Meppen, Landkreis Emsland, Niedersachsen

Siehe auch:
 Johannesgymnasium
 Johannisschule